Rosinski ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Rosinski (1903–1962), US-amerikanischer Historiker
 Johanna Rosinski (1894–nach 1956), deutsche Filmeditorin
 José Rosinski (1936–2011), französischer Autorennfahrer und Journalist
 Stefan Rosinski (* 1961), deutscher Opernregisseur und Kulturmanager

Siehe auch:

 Rosiński